Антони́ Моде́ст (; ) — французский футболист, нападающий дортмундской «Боруссии».

Биография 
Антони Модест родился в Каннах в семье экс-футболиста Ги Модеста, эмигрировавшего во Францию из Мартиники. Ги почти всю карьеру провёл в «Сент-Этьене» на позиции защитника. В отличие от отца, мальчик проявлял больше наклонности к атаке и уже в академии «Фрежюса» привлёк к себе внимание представителей «Ниццы». На Лазурном берегу он рос и прогрессировал вместе с Уго Льорисом и Эдерсоном, которые вскоре пошли на повышение в «Лион».

Клубная карьера 
Первый матч за основной состав сыграл 4 августа 2007 года в матче первого тура чемпионата Франции против клуба «Кан». Нападающий появился на поле на 56-й минуте, а игра завершилась поражением «Ниццы» со счётом 0:1. 23 января 2008 года в игре против «Ренна» Модест дальним ударом забил свой первый гол за «Ниццу», установив окончательный счёт в матче (1:1).

Сезон 2009/10 нападающий провёл в Лиге 2, выступая на правах аренды за «Анже». По ходу сезона Модест дважды признавался игроком месяца, а по итогам турнира с 20 мячами стал вторым в списке бомбардиров. По завершении чемпионата Модест окончательно прекратил трудовые отношения с «орлятами» и переехал в Бордо.

Летом 2010 года Антони Модест стал игроком «Бордо», будучи выкупленным жирондинцами у «Ниццы» за 3,5 млн €.

За клуб форвард дебютировал 22 августа 2010 года в матче 3-го тура чемпионата Франции. Уже в следующем своём матче Модест забил гол, а в игре против «Арль-Авиньона» 21 ноября 2010 года нападающий впервые в своей карьере сделал хет-трик.

19 июня 2015 года Модест перешёл в «Кёльн», подписав контракт до 2019 года.

12 июля 2017 года «Кёльн» объявил о переходе Антони Модеста в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В ноябре 2018 года Модест вернулся обратно в «Кёльн», выступавший на тот момент во второй Бундеслиге. Он подписал контракт до лета 2023 года.

8 августа 2022 года подписал контракт с дортмундской «Боруссией» до конца сезона 2022/23. 13 августа Модест дебютировал за новый клуб во втором туре Бундеслиги, сыграв полный матч против «Фрайбурга».

В сборной 
Выступал за юношеские сборные Франции, начиная с 17-летнего возраста. За молодёжную сборную провёл 16 матчей, забил 6 голов (в том числе 7 матчей и 3 гола в отборочном турнире к чемпионату Европы).

Достижения 
Личные
 Игрок месяца в Лиге 2 (2): август 2009, февраль 2010

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд